Mark Blake (?–1886) ír politikus
Mark Blake (1967–) angol labdarúgó
Mark Blake (1985–) ausztrál ausztrálfutball-játékos
Mark Blake (1970–) angol labdarúgó
Mark Blake (1965–) angol író